Por Pintura pode estar à procura de:
 Pintura, técnica de aplicar pigmento.
 Pintura, quadro de Amadeo de Souza-Cardoso.
 Pintura (Brut 300 TSF), quadro de Amadeo de Souza-Cardoso.

Desambiguação